Кубок Австрії з футболу 2000–2001 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вперше здобув Кернтен.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 2000

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 вересня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 вересня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 2000

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2001

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2001

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 травня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 травня 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

2000—2001
Австрія
Австрія
2000 в австрійському спорті
2001 в австрійському спорті